Al-Bīrūnī steht für:
 al-Bīrūnī (Abū r-Raihān Muhammad b. Ahmad al-Bīrūnī; 973–1048), persischer (choresmischer) Universalgelehrter
 Al-Biruni (Mondkrater), ein Mondkrater
 (9936) Al-Biruni, ein Asteroid